

Codici 
 FAY – codice aeroportuale IATA del Fayetteville Regional Airport di Fayetteville (Stati Uniti)
 FAY – codice vettore ICAO di Fayban Air Services
 fay – codice ISO 639-3 della lingua farsi sudoccidentale

Fumetto 
 Fay D. Florite – personaggio immaginario della serie Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE

Geografia 
Canada
 Fay – gruppo di isole disabitate del Territorio di Nunavut

Francia
 Fay – comune dell'Orne
 Fay – comune della Sarthe
 Fay – comune della Somme
 Fay-aux-Loges – comune del Loiret
 Fay-de-Bretagne – comune della Loira Atlantica
 Fay-en-Montagne – comune del Giura
 Fay-le-Clos – comune della Drôme
 Fay-les-Étangs – comune dell'Oise
 Fay-lès-Marcilly – comune dell'Aube
 Fay-lès-Marcilly – comune dell'Alta Loira
 Faÿ-lès-Nemours – comune di Senna e Marna
 Le Fay – comune della Saona e Loira
 Le Fay-Saint-Quentin – comune dell'Oise

Persone

Fay 
 Amy Fay (1844-1928) – pianista statunitense
 Bill Fay (1943) – cantautore e pianista inglese
 Gemma Fay (1981) – calciatrice scozzese
 Hugh Fay (1882-1926) – attore e regista cinematografico statunitense
 J. Michael Fay (1956) – ecologo e ambientalista statunitense
 Jean du Fay (1397-1472) – matematico francese
 Temple Fay (1895-1963) – neurologo statunitense

Fáy 
 András Fáy (1786-1864) – poeta ungherese

Altro 
 Fay – marchio di abbigliamento appartenente alla Tod's
 Fay – nome proprio di persona
 Fay  – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1975 al 1976